Кака:

 Кака́ — прозвище в португальском языке, происходящее от нескольких имён. Так называют, например, нескольких бразильских футболистов:
 Кака́ (Рикардо Изексон дос Сантос Лейте) — наиболее известный и титулованный из его носителей
 Фигейра Силва, Паулу Рикарду — игрок в мини-футбол.
 
 
 Клаудиано Безерра да Силва
 Кака — героиня римского мифа, сестра Какуса.
 Новозеландский ка́ка (нестор южный) — птица семейства попугаевых (не путать с какарики, также попугаями).
 Существуют также два родственных ему вымерших вида: норфолкский кака и чатемский кака.
 Ка́ка — также смягчённое название фекалий или чего-то недостойного. Происходит от греческого слова κακός — плохой.

Населённые пункты 
 Кака — посёлок в Ахалском велаяте Туркмении, административный центр Какинского этрапа.
 Кака — город в Южном Судане.
 Кака — село в Ахтынском районе Дагестана (Россия).